Franciaország
Saint-Félix, település Allier megyében
Saint-Félix, település Charente megyében
Saint-Félix, település Charente-Maritime megyében
Saint-Félix, település Haute-Savoie megyében
Saint-Félix, település Lot megyében
Saint-Félix, település Oise megyében